A Praia do Boldró é uma praia do arquipélago de Fernando de Noronha, caracterizada por uma formação rochosa que fica exposta durante a maré baixa.

Com um fundo predominantemente rochoso na porção Oeste da praia e um fundo arenoso na porção Leste, essa praia atrai grande número de surfistas, além disso também é apresenta bons pontos de mergulho livre.

Ligações externas 
 Viagem e Turismo: Praia do Boldró

Fernando de Noronha